Синьков Анатолий Иванович:
 Синьков, Анатолий Иванович (1916—1986) — Герой Советского Союза.
 Синьков, Анатолий Иванович (1915—1981) — лётчик, лишённый звания Героя Советского Союза.